Oshima kan som auktorsförkortning betyda:

 Issei Oshima
 Masamitsu Ōshima

Robotskapade auktorsförkortningar